BattleGround 2016 — июльское главное шоу от рестлинг-промоушна WWE, транслируемое на WWE Network. Мероприятие прошло 24 июля на арене «Verizon Center» в Вашингтоне и стало 4 шоу из серии BattleGround и первым платным шоу после разделения брендов WWE 19 июля.

Матчи

Ссылки 
 
 
 

WWE Battleground